Mortemer peut correspondre à:
 Mortemer, commune française de l'Oise
 Mortemer, commune française de la Seine-Maritime
 l'abbaye de Mortemer un lieu dans l'Eure
 Mortemer ou Morthemer, ancienne commune française de la Vienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France